

Cinema 
 La ragazza della torbiera di Stormyr (Tösen från Stormyrtorpet) – film del 1917 diretto da Victor Sjöström
 Tösen från Stormyrtorpet – film del 1947 diretto da Gustaf Edgren

Letteratura 
 La fanciulla della palude grande (Tösen från Stormyrtorpet) – romanzo di Selma Lagerlöf del 1908